Gabriëls ist der Familienname folgender Personen:

 René Gabriëls (* 1912, † 1982), belgischer Karambolageweltmeister und Firmengründer von Gabriels-Billards
 Jaak Gabriëls (* 1943), belgischer Politiker
 Jan-Willem Gabriëls (* 1979), niederländischer Ruderer
Siehe auch:
 Gabriels
 Gabriel (Name)
 Gabriels-Billards, belgischer Billardtischhersteller